Live in Japan 2002  – album live della progressive band italiana Premiata Forneria Marconi
 Live in Japan 2002  – album live dei Simple Plan